Preusmjeri Nacrt:Ischariotzcky